Partido Liberal Independiente se puede referir a:

 Partido Liberal Independiente (Chile)
 Partido Liberal Independiente (Nicaragua)
 Partido Liberal Independiente (España)